Gartenhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Moritz Gartenhauser  (* vor 1500; † 1550), Schweizer Landammann und Tagsatzungsgesandter des Kantons Appenzell Ausserrhoden
 Paul Gartenhauser (* wohl vor 1544; † nach 1613), Schweizer Politiker und Landammann des Kantons Appenzell Ausserrhoden